Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Ivo Karlović e Frank Moser.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner hanno sconfitto in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski per 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Maks Mirny  /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes(quarti di finale)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Robert Lindstedt  /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (campioni)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (primo turno)
  František Čermák /  Filip Polášek (primo turno)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Marc López (terzo turno, ritirati)
  Eduardo Schwank /  Juan Ignacio Chela (secondo turno)
  Mark Knowles  /  Xavier Malisse(terzo turno)
  Scott Lipsky /  Andy Ram (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 
 Jack Sock /  Jack Withrow (primo turno)
 Bradley Klahn /  David Martin (primo turno)
 Michael Shabaz /  Ryan Sweeting (primo turno)
 Steve Johnson /  Denis Kudla (primo turno)
 Robby Ginepri /  Rhyne Williams (primo turno)
 Travis Parrott /  Bobby Reynolds (primo turno)
 Jeff Dadamo /  Austin Krajicek (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2011
ATP World Tour 2011